NHV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nuku Hiva (Polinesia Francese)
 nhv – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Temascaltepec